Паредес-де-Сигуэнса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 32,95 км². Население — 35 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары